Noordewier ist der Familienname folgender Personen:

 Aaltje Noordewier-Reddingius (1868–1949), niederländische Opernsängerin (Sopran)
 Michiel Noordewier (1868–1942), niederländischer Maler